Lovrijenac bezeichnet:

 Festung Lovrijenac, eine Befestigungsanlage in Dubrovnik, Kroatien
 Lovrijenac, einen anderen Namen für die Rebsorte St. Laurent